Un jour sans fin (Groundhog Day), film américain d’Harold Ramis sorti en 1993 ;
 Un jour sans fin (Double Date), deuxième épisode de la saison 5 de How I Met Your Mother diffusé en 2009.

Voir aussi 
 Jour sans fin à Youriev (Юрьев день), film russe de Kirill Serebrennikov sorti en 2008 ;
 Des jours sans fin (Days Without End), roman irlandais de Sebastian Barry paru en 2016.